Paul Barrère (1905-1978), joueur français de rugby à XV. 
 Paul Barrère (1948-2019), guitariste américain.